Mužská dvouhra US Open 2019 probíhala na přelomu srpna a září 2019. Do singlové soutěže newyorského tenisového grandslamu, hraného na tvrdém povrchu v Národním tenisovém centru Billie Jean Kingové, nastoupilo sto dvacet osm hráčů. Z tříkolového kvalifikačního turnaje se probojovalo osmnáct tenistů včetně šťastných poražených Paola Lorenziho a Kamila Majchrzaka. Rozlosování proběhlo ve čtvrtek 22. srpna 2019.

Obhájcem titulu byl první hráč světa Novak Djoković ze Srbska, který po ztrátě dvou sad v úvodu třetí skrečoval osmifinále Švýcaru Stanu Wawrinkovi pro zranění ramene. Djoković tak poprvé od roku 2006 nepostoupil na US Open do semifinále, vyjma absence v ročníku 2017.
 
Matteo Berrettini se probojoval do čtvrtfinále jako první Ital od Corrada Barazzuttiho v roce 1977.

Poprvé v otevřené éře tenisu postoupili do čtvrtfinále grandslamu čtyři hráči ve věku 33 let či starší (Federer, Nadal, Wawrinka a Monfils) a premiérově od US Open 2012 se v semifinále majoru neobjevili alespoň dva bývalí grandslamoví šampioni.

Bulhar Grigor Dimitrov, figurující na 78. místě žebříčku, se stal nejníže postaveným semifinalistou grandslamu od Rainera Schüttlera, jemuž ve Wimbledonu 2008 patřila 92. příčka, respektive v rámci Flushing Meadows prvním od 174. hráče klasifikace Jimmyho Connorse na US Open 1991.

Čtvrtou trofej na US Open vybojoval Španěl Rafael Nadal, který ve finále zdolal ruskou světovou pětku Daniila Medveděva po pětisetovém průběhu 7–5, 6–3, 5–7, 4–6 a 6–4. V rozhodující sadě Nadal dvakrát prolomil servis soupeře a za stavu 5–2 šel podávat na vítězství. O podání však přišel a po nevyužití dvou mečbolů Medveděv snížil na rozdíl jediné hry. Rus si opět na Španělově servisu vypracoval brejkovou příležitost, kterou ovšem nevyužil. Nadal v ní následně proměnil třetí mečbol. Ziskem devatenáctého kariérního grandslamu zaostával za vedoucím Federerem o jedinou trofej. Proti ruským tenistům prodloužil sérii neporazitelnosti na dvacet zápasů. Utkání délkou 4.49 minut zaostalo pouze o pět minut za rekordním časem finále US Open. Do žebříčku ATP si Španěl připsal 2 000 bodů a obdržel odměnu 3,85 milionu dolarů. Medveděv odehrál na letní US Open Series čtvrté finále v řadě a bodový zisk jej posunul o jednu příčku výše na 4. místo.

V sezónách 2017–2019 vyhráli všechny grandslamy tři členové tzv. Velké čtyřky, Rafael Nadal (5), Novak Djoković (4) a Roger Federer (3). Poprvé se tak stalo již v letech 2006–2008, kdy také ovládli majory ve třech navazujících sezónách. Z předchozích 66 grandslamů tak triumfovali na 55 z nich, respektive zvítězili na 51 majorech z 59 předchozích, kdy Rafael Nadal vyhrál svůj první grandslam na French Open 2005.

Nasazení hráčů

Kvalifikace

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

3. sekce

4. sekce

Dolní polovina

5. sekce

6. sekce

7. sekce

8. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

US Open 2019